Kahdi steht für:

 Qādī, islamischer Richter
 Nayif al-Qadi (* 1979), saudi-arabischer Fußballspieler 
 Kadhi (Gericht), ein indisches Gericht

Siehe auch:
 Kadi (Begriffsklärung)